Vrbno

 ist der Name eines Adelsgeschlechts; siehe Würben

ist der Name mehrerer Orte

in  Bosnien und Herzegowina:
 Donje Vrbno, ein Ortsteil der Stadtgemeinde Trebinje,  Republik Srpska
 Gornje Vrbno, ein Ortsteil der Stadtgemeinde Trebinje, Republik Srpska
in  Kroatien:
 Vrbno (Bednja) , eine Siedlung in der Gemeinde Bednja, Gespanschaft Varaždin

in  Slowenien:
 Vrbno (Šentjur)  , (deutsch: Werben) ein Dorf in der Gemeinde Šentjur pri Celju, Region  Untersteiermark

in  Tschechien:
 Vrbno pod Pradědem (deutsch: Würbenthal), eine Stadt im Okres  Bruntál
 Vrbno nad Lesy (deutsch: Weiden überm Walde), eine Gemeinde im Okres  Louny
 Vrbno, ein Ortsteil von Hořín, Okres  Mělník
 Vrbno, ein Ortsteil von Kadov u Blatné, Okres  Strakonice 
 Malé Vrbno (deutsch: Kleinwürben), Ortsteil von Staré Město pod Sněžníkem, Okres  Šumperk
 Nové Vrbno (deutsch: Neu Würben, auch Goldseifen), Ortsteil von Větřkovice, Okres  Opava
 Nové Vrbno (deutsch: Würbenhof), Wüstung in der Gemeinde Hlinka,  Okres  Bruntál
 Velké Vrbno (deutsch: Großwürben), Ortsteil von Staré Město pod Sněžníkem,    Okres  Šumperk